Calling You steht für:

 Calling You (Blue-October-Lied)
 Calling You (Jevetta-Steele-Lied)
 Calling You, Lied von Hank Williams
 Calling You, Lied von Aqua
 Calling You, Lied von Kat DeLuna
 Calling You, Lied von Richard Marx